Warrensburg může být:

 Warrensburg (Illinois) – vesnice v Illinois
 Warrensburg (Missouri) – město v Missouri
 Warrensburg (New York) – obec v New Yorku